Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego Juventus F.C.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Puchar Intertoto

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny

Statystyki 
Stan statystyk na 21 listopada 2022

Bibliografia 
 

Juventus F.C.
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach